Butzenhaus steht für
 Butzenhaus (Affoltern), Schweiz
 Butzenhaus (Bartringen), Luxemburg